Секерос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 6,27 км². Население — 236 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 
 

Муниципалитеты Саламанки